Bad News Brown peut désigner : 
 Allen Coage (1943-2007), un catcheur américain, 
 Paul Frappier (1977-2011), un rappeur et harmoniciste canadien.